La ligne 28 du tramway de Budapest (en hongrois : budapesti 28-as jelzésű villamosvonal) circule entre Blaha Lujza tér, Népszínház utca et Izraelita temető. Cette ligne relie le centre-ville à la périphérie de Budapest, traversant du côté de Pest les 8 et . Elle dessert de nombreux cimetières, ainsi le cimetière national de Fiumei út, le Nouveau cimetière municipal, le Cimetière israélite de Kozma utca et le Cimetière israélite de Gránátos utca.

Histoire

Chronologie

Les origines

La mise en service

Tracé et stations

Tracé

Liste des stations

Ateliers

Plan des voies

Exploitation

Desserte

Matériel roulant

Le personnel d'exploitation

Tarification et financement

Trafic

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

Tramway de Budapest